Petr Čajánek  (né le  à Zlín, Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel retraité tchèque de hockey sur glace. Il jouait au poste de centre.

BIographie

Carrière de joueur 
En 1993, il débute au HC Zlín en Extraliga. Il a été repêché par les Blues de Saint-Louis lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2001, à la  en huitième ronde. De 2002 à 2007, il joue dans la Ligue nationale de hockey avec cette équipe. En 2007, il rejoint l'Ak Bars Kazan en Superliga.

Carrière internationale 
Il remporta une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Turin de 2006 avec l'Équipe de République tchèque de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1993-1994 || HC Zlín || Extraliga || 37 || 5 || 4 || 9 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1994-1995 || HC Zlín || Extraliga || 47 || 9 || 15 || 24 || 0 || || || || ||
|-
|1995-1996 || HC Zlín || Extraliga || 36 || 8 || 11 || 19 || 32 || 8 || 2 || 6 || 8 || 8
|-
|1996-1997 || HC Zlín || Extraliga || 50 || 9 || 30 || 39 || 46 || - || - || - || - || -
|-
|1997-1998 || HC Zlín || Extraliga || 46 || 19 || 27 || 46 || 125 || - || - || - || - || -
|-
|1998-1999 || HC Zlín || Extraliga || 49 || 15 || 33 || 48 || 131 || 11 || 5 || 7 || 12 || 0
|-
|1999-2000 || HC Zlín || Extraliga || 50 || 23 || 34 || 57 || 64 || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 || HC Zlín || Extraliga || 52 || 18 || 31 || 49 || 105 || 6 || 0 || 4 || 4 || 22
|-
|2001-2002 || HC Zlín || Extraliga || 49 || 20 || 44 || 64 || 64 || 11 || 5 || 7 || 12 || 10
|-
|2002-2003 || Blues de Saint-Louis || LNH || 51 || 9 || 29 || 38 || 20 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2003-2004 || Blues de Saint-Louis || LNH || 70 || 12 || 14 || 26 || 16 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
|2004-2005 || HC Zlín || Extraliga || 49 || 10 || 15 || 25 || 91 || 17 || 5 || 4 || 9 || 24
|-
|2005-2006 || Blues de Saint-Louis || LNH || 71 || 10 || 31 || 41 || 54 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || Blues de Saint-Louis || LNH || 77 || 15 || 33 || 48 || 54 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Rivermen de Peoria || LAH || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Ak Bars Kazan || RSL || 33 || 13 || 20 || 33 || 56 || 10 || 5 || 5 || 10 || 4
|-
| 2008-2009 || HK Dinamo Moscou || KHL ||53 ||9 || 22|| 31||123 ||12 ||1 || 5|| 6||6
|-
| 2009-2010 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 52|| 21|| 20|| 41|| 74|| 4|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 2010-2011 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 51|| 13|| 24|| 37|| 54|| 11|| 2|| 5|| 7|| 2
|-
|2011-2012 || HC Zlín || Extraliga || 48 || 6 || 15 || 21 || 96 || 12 || 6 || 3 || 9 || 14
|-
|2012-2013 || HC Zlín || Extraliga || 48 || 18 || 26 || 44 || 73 || 19 || 2 || 10 || 12 || 26
|-
|2013-2014 || HC Zlín || Extraliga || 49 || 8 || 24 || 32 || 70 || 16 || 3 || 11 || 14 || 10
|-
|2014-2015 || HC Zlín || Extraliga || 48 || 12 || 24 || 36 || 112 || 7 || 0 || 6 || 6 || 20

| 269 || 46 || 107 || 153 || 154 || 7 || 0 || 2 || 2 || 4

Au niveau international 

|-
|1995 || align=left| République tchèque U20 || align=left|Championnat du monde junior ||7 ||3 ||5 ||8 ||63 ||align=left| place
|-
|2000 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||9 ||1 ||3 ||4 ||2 ||align=left| Médaille d'or
|-
|2001 || align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde ||9 ||2 ||6 ||8 ||4 ||align=left| Médaille d'or
|-
|2002 || align=left| République tchèque || align=left|Jeux olympiques ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||align=left| place
|-
|2002 || align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde ||7 ||2 ||3 ||5 ||2 ||align=left| place
|-
|2004 || align=left| République tchèque || align=left|Coupe du monde ||4 ||1 ||2 ||3 ||0 ||align=left|Défaite en quarts de finale
|-
|2005 || align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde ||9 ||2 ||2 ||4 ||8 ||align=left| Médaille d'or
|-
|2006 || align=left| République tchèque || align=left|Jeux olympiques ||7 ||1 ||0 ||1 ||4 ||align=left| Médaille de bronze
|-
|2007 || align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde ||6 ||0 ||2 ||2 ||12 ||align=left| place
|-
|2009 || align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde ||7 ||5 ||5 ||10 ||10 ||align=left| place
|-
|2010 || align=left| République tchèque || align=left|Jeux olympiques ||5 ||0 ||0 ||0 ||6 ||align=left| place

Trophée et honneurs personnels 
 2009-2010 : nommé dans la meilleure ligne de la KHL (Petr Čajánek - Alekseï Iachine - Maksim Souchinski).

Notes et références 

Naissance en août 1975
Naissance à Zlín
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HC Zlín
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique tchèque
Attaquant de hockey sur glace